Pricetown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pricetown (Kentucky)
 Pricetown (North Carolina)
 Pricetown (Highland County, Ohio)
 Pricetown (Mahoning County, Ohio)
 Pricetown (Trumbull County, Ohio)
 Pricetown (Pennsylvania)
 Pricetown (West Virginia)